Бангангте () — город и коммуна в Камеруне, административный центр департамента Нде Западного региона. В основном здесь проживает народ племени бамилеке. Административная единица Бангангте была создана в 1930 году, которая в 1961 году вошло в департамент Нде.

Климат 
В Бангангте тропический климат саванн типа Aw в соответствии с классификацией климатов Кёппена со средней годовой температурой 20,4 °C и количеством осадков около 1950 мм в год, причём летом больше, чем зимой.

Образование 

В Бангангте находится Горный университет (), небольшой частный университет, специализирующийся на программах в области здравоохранения и технологий.

Транспорт 

Бангангте связана автобусными маршрутами с такими основными городами Камеруна, как Бафусам, Дуала и столица Яунде.

Инфраструктура 
В Бангангте расположены два основных рынка A и B. Рынок A расположен в центре города и открыт семь дней в неделю. Здесь продаются свежие продукты, одежда, основные комплектующие и электроника. Рынок B расположен в районе к югу от центра города и открыт по средам и субботам. Как правило, в нём есть похожий ассортимент товаров, что и на рынке A, но гораздо больше продавцов, поэтому цены могут быть ниже.

Национальный состав 
Доминирующая племенная группа в коммуне Бангангте — народ бамилеке. Традиционным обществом правит вождь племени, или король.

Примечания

Литература 
 Jacques Champaud, Villes et campagnes du Cameroun de l’Ouest, Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, Bondy, 1983, 508 p. (ISBN 2-7099-0667-8) (texte remanié d’une thèse de Lettres)
 Anne Lebel (et Emmanuelle Pontié), " Bangangté ", in Le Cameroun aujourd’hui, Éditions du Jaguar, Paris, 2011, p. 114 (ISBN 978-2-86950-464-6)

Ссылки 
 Commune de Bangangté
 Site officiel du département de Ndé 

Коммуны Камеруна